Wilbrand är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Franz Joseph Julius Wilbrand (1811–1894), tysk rättsmedicinare 
 Hermann Wilbrand (1851–1935), tysk oftalmolog
 Johann Bernhard Wilbrand (1779–1846), tysk medicinare, fysiolog och naturfilosof
 Julius Wilbrand (1839–1906), tysk kemist

Se även 
 Wilbrandt

Tyska efternamn